Das Mixed der Wimbledon Championships 2002 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger waren Daniela Hantuchová und Leoš Friedl.

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw der Wimbledon Championships auf ITFtennis.com (englisch)

Mixed
2002